Eems, een rivier in Noordwest-Duitsland
Ems (schip, 1893), een Brits zeilschip

Organisaties 
EHSAL Management School
SV EMS, een voetbalclub uit Roermond
European Merchant Services, een Nederlandse creditcard-transactieverwerker
EMS (motorfiets), een Nederlands historisch motorfietsmerk
E.M.S., Exploitatie Maatschappij Scheveningen
Electronic Music Studios, een Brits fabrikant van synthesizers

Afkortingen 
Enhanced Messaging Service, een uitbreiding op sms
European Mathematical Society
Europees Monetair Stelsel
Expanded memory
Ethylmethaansulfonaat
Elektromotorische spanning
Elektromagnetische straling 
Europese macroseismische schaal, een schaal voor de waargenomen effecten van een aardbeving, afgeleid van de schaal van Mercalli

Zie ook 
 Alle pagina's, beginnend met Ems
 Alle pagina's, beginnend met EMS